Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 362 dans le monde.

 Route 362 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 362 au Québec, Canada
 Route 362 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 362 en Finlande
 Route nationale 362 en France